QED er en forkortelse der kan henvise til flere artikler:

 QED (program) – teksteditor skrevet af L. Peter Deutsch og Butler Lampson
 Quod Erat Demonstrandum – latinsk vending der fx bruges i matematikken ("QED")
 QED (bog) – en bog af fysikeren Richard Feynman

Se også
 Kvanteelektrodynamik – som på engelsk hedder Quantum ElectroDynamics, forkortet "QED"